A 2008-as magyar amerikaifutball-bajnokság a negyedik férfi amerikaifutball-bajnokság, melyet a Magyar Amerikai Futball Szövetség írt ki. A MAFL Divízió I-ben nyolc csapat játszott két négyes csoportban a Hungarian Bowl kupáért, a Divízió II-ben tíz csapat játszott 2 csoportban a Pannon Bowl kupáért.

Divízió I

A MAFL Veritas Gold Divízió I bajnokság 2008 márciusában rajtolt. Mindkét csoportban 5 fordulós alapszakaszt játszottak, a legjobb 2-2 csapat jutott be a rájátszásba, ahol elődöntők majd 2008. július 12-én a IV. Hungarian Bowl döntő következett.

A csoport

B csoport

Rájátszás

Divízió II
A MAFL Veritas Gold Divízió II-ben a 2008-as évben 10 csapat indult, két csoportban. Mindkét csoportból a legjobb 2-2 csapat jutott be a rájátszásba, ahol elődöntők majd 2008. július 5-én a II. Pannon Bowl döntő következett.

A csoport

B csoport

Rájátszás

Jegyzetek

További információk 
 Hivatalos oldal

Amerikai futball Magyarországon
magyar amerikaifutball-bajnokság